Nelle 18 edizioni dei campionati del mondo di atletica leggera indoor l'Italia ha ottenuto 24 podi, conquistando il titolo mondiale in 7 occasioni.

Il miglior bilancio si è avuto a , allorché le medaglie conquistate furono quattro. In sei occasioni non si è riusciti a conquistare alcuna medaglia.

Bilancio complessivo

Medagliati 
 : Gennaro Di Napoli (1993 e 1995, nei 3000 m), Paolo Camossi (2001, nel salto triplo), Giuliana Salce (1985, nei 3000 m marcia), Fiona May (1997, nel salto in lungo), Gianmarco Tamberi (2016, nel salto in alto), Marcell Jacobs (2022, nei 60 m)
 : Maurizio Damilano, Giovanni De Benedictis e 4x400 (uomini); Antonietta Di Martino, Agnese Possamai e Giuliana Salce (donne)
 : Giovanni Evangelisti (3), Pierfrancesco Pavoni (2), Tonino Viali, 4x400, Andrew Howe e Gianmarco Tamberi (uomini); Ileana Salvador (3) e Alessia Trost (donne)

Voci correlate 
 Italia ai campionati del mondo di atletica leggera
 Italia ai campionati europei di atletica leggera indoor
 Nazionale di atletica leggera dell'Italia

Collegamenti esterni 
 

Campionati del mondo di atletica leggera indoor
Mondiali indoor